Indonesië
 Lasiolat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lasiolat (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara